Noordelijke Nilandhé-atol, een atol in de Maldiven.
Zuidelijke Nilandhé-atol, een atol in de Maldiven.